Балка Розорана () — балка (річка) в Україні у Балаклійському й Первомайському районах Харківської області. Ліва притока річки Береки (басейн Азовського моря).

Опис 
Довжина балки приблизно 9,93 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 8,62  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,15 . Формується багатьма балками та загатами. В переважній більшості балка пересихає.

Розташування 
Бере початок на південно-західній стороні від села Успенське. Тече переважно на південний захід і на південно-східній околиці села Рокитне впадає у річку Береку, праву притоку Сіверського Дінця.

Населені пункти вздовж берегової смуги: Крутоярка, Картамиш, Миколаївка.

Цікаві факти 
 У минулому столітті на балці існувало декілька водокачок та 1 газова свердловина.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України – К.: Наукова думка, 1979. – С. 468

Малі річки України
Річки Харківської області
Річки Балаклійського району
Річки Первомайського району